Світлана Кузнецова і Олена Лиховцева були чинними чемпіонками, але цього разу Кузнецова не брала участі. Лиховцева грала в парі з Магдаленою Малеєвою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі пару Марія Елена Камерін і Сільвія Фаріна-Елія з рахунком 6–3, 5–7, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Uncle
Uncle Tobys Hardcourts 2005